Анс-д'Арле () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7200 км на південний захід від Парижа, 13 км на південь від Фор-де-Франса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1386 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3604,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мартиніка

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мартиніка